Сроковський Володимир — український військовий діяч, командант сотні Легіону Українських січових стрільців.
 Сроковський Костянтин Йосипович — київський архітектор, цивільний інженер, педагог.
 Сроковський Кость — польський публіцист українського походження (співредактор низки польських газет у Львові, Петербурзі й Кракові).
 Мечислав Сроковський — польський прозаїк та поет.
 Станіслав Сроковський — польський географ, дипломат, громадський діяч, воєвода Волинський.
 Станіслав Сроковський — польський письменник, поет.